Wanda Diamantová liga 2020 – jedenáctá edice závodů Diamantové ligy.

Kalendář

Vítězové

Reference 

Diamantová liga
Atletika v roce 2020